Csehország
 Blažim, település az Észak-plzeňi járásban
 Blažim, település a Lounyi járásban
 Blažim, Neveklov településrésze a Benešovi járásban